Andorra – gmina w Hiszpanii
 Andora – państwo w Europie